Хуеди́н (,  Банфихуньяд,  Хейнод) — город на северо-западе Румынии, в жудеце Клуж. До 1848 года принадлежал венгерскому роду Банфи и назывался Банфи-Хуньяд.

География 
Расположен на северо-западной оконечности исторического региона Трансильвания, в 60 км к западу от города Клуж-Напока и 100 км к востоку от города Орадя, на высоте 556 м над уровнем моря. Среди достопримечательностей можно отметить насколько церквей как древних, так и современных.

Население 
По данным переписи 2002 года население города составляет 9439 человек; по данным на 1 января 2009 года этот показатель составил 9734 человека. Этнический состав представлен румынами (58,45 %), венграми (32,49 %) и цыганами (8,97 %).

Динамика численности населения:
 1930 — 5 401 чел.
 1941 — 5 121 чел.
 1966 — 6 970 чел.
 1977 — 7 596 чел.
 2002 — 9 439 чел.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Города Румынии
Клуж (жудец)
Населённые пункты жудеца Клуж